

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bystry - część wsi Istebna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Istebna
 Bystry – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko

Cieki w Polsce 
 Bystry – potok, dopływ Mucznego
 Bystry – potok, dopływ Osławicy
 Bystry – potok, dopływ Rzeczycy
 Bystry – potok, dopływ Wetliny
 Bystry – potok, dopływ Wielkiego Rogoźnika
 Bystry – potok, dopływ Wołosatego, w Bieszczadach

Zobacz też 
 Bystry Potok
 Bystra, Bystre